Cinema
The Fox (1921) - filme com Harry Carey
The Fox (1967) - filme com Sandy Dennis e Keir Dullea

Música
The Fox (álbum) - de Elton John
The Fox (What Does the Fox Say?) - canção de Ylvis

Desambiguação